Edoardo Picco,un joueur italien de volley-ball.
 Eugénie Picco, un religieuse et mystique italienne
 Franco Picco, un pilote de rallyes italien
 Pierre Picco, céiste français